Wiktoria – imię żeńskie
 Wiktoria – rzymska bogini zwycięstwa

Geografia:
 Wiktoria – miejscowość w województwie mazowieckim,
 Wiktoria – stan w Australii.
 Jezioro Wiktorii w Afryce

Inne:
 Wiktoria (roślina) – roślina z rodziny grzybieniowatych,
 Wiktoria – rodzaj pojazdu konnego.
 Wiktoria (diament)
 Wiktoria – brytyjski serial telewizyjny

Osoby o imieniu Wiktoria
 Wiktoria z Sabiny – święta chrześcijańska, męczennica
 Wiktoria Rasoamanarivo – błogosławiona katolicka z Madagaskaru
 Wiktoria – królowa brytyjska
 Wiktoria Bernadotte – księżna szwedzka

Zobacz też 

 Victoria